Summerford (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Summerford (Ohio), een dorp in de Amerikaanse staat Ohio